Karl Reschke ist der Name folgender Personen:

* Karl Reschke (Mediziner) (1886–1941), deutscher Chirurg und Hochschullehrer 
 Karl Reschke (Funktionär) (* 1925), deutscher Gehörlosensportler und Verbandsfunktionär